Lemma – in matematica, enunciato che nell'esposizione sistematica di una teoria formale viene presentato come fatto preliminare ad un enunciato di maggiore evidenza cui è riservato il ruolo di teorema
 Lemma – in filosofia, nei linguaggi scientifici e nelle altre esposizioni dotate di struttura logica marcata, termine usato con un significato attenuato rispetto a quello della matematica, per indicare una premessa ottenuta con un ragionamento o sulla quale vi è un buon accordo e che viene utilizzata per ricavare un'affermazione di forte rilievo, in genere a carattere conclusivo
 Lemma – in linguistica, forma di citazione di una parola in un dizionario
 Lemma – in botanica, brattea (fogliolina modificata) più esterna del fiore delle graminaceae
 Lemma – frazione del comune italiano di Rossana, in Piemonte

Altri progetti